Metrano – fiume della provincia di Reggio Calabria
San Metrano – martire e santo cristiano
Art Metrano – attore e comico statunitense